Robāţ kan syfta på följande platser:

Iran 

 Robāţ-e Shūrīn, ort, Hamadan, 
 Robāţ-e Namakī, ort, Lorestan, 
 Robāţ Mīl, ort, Markazi, 
 Robāţ-e Māhīdasht, ort, Kermanshah, 
 Fakhr-e Dāvūd, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar